Tatár Endre (1908–1980) színművész
 Tatár Endre (1941–2006) színművész